Den Namen Riccio (auch: Rizzio) tragen verschiedene Personen:

 Andrea Riccio, von 1505 bis 1515 Bischof von Telese o Cerreto Sannita
 Benedetto Riccio (auch „Ricci“) (etwa 1678–1710), italienischer Barockkomponist
 Bernardo Riccio, Radprofi, zeitweilig im italienischen Team Tinkoff Credit Systems
 David Rizzio (1533–1566), italienischer Musiker, Privatsekretär und Günstling von Maria Stuart
 Eros Riccio (* 1977), italienischer Fernschachspieler
 Giovanni Riccio, ca. 1550 Erzbischof von Manfredonia 
 Giovanni Battista Riccio (* um 1570; † 1621), italienischer Komponist
 Luigi Riccio (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Luigi II. Riccio, im Jahr 1859 Bischof von Monopoli
 Mariano Riccio, italienischer Maler
 Suzanne Riccio (* 1963), amerikanische Profiboxerin
 Teodoro Riccio (1540–1600), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Vincenzo Riccio (* 1974), italienischer Fußballspieler

 der als Il Riccio bekannte italienische Bildhauer Andrea Briosco
 der als Il Riccio bekannte italienische Architekt, Bildhauer, Buchmaler und Maler Bartolomeo Neroni

Riccio ist darüber hinaus
 der Titel einer Ouvertüre des Komponisten Adolf Sandberger